Biografies:
 Macrobi, escriptor i gramàtic grec 
 Macrobi (prevere), prevere catòlic
 Altres
 Macrobis, poble africà esmentat per Heròdot